

Patronyme 

 Carrie Henn (née en 1976) : professeure et actrice américaine ;
 Christian Henn (né en 1964) : directeur sportif et ancien coureur cycliste allemand ;
 Percy Henn (1865-1955) : homme d'Église et professeur britannique ;
 Preston Henn (1931- 2017), pilote automobile américain sur circuits ;
 Ulrich Henn (1925-2014) : plasticien allemand.

Entreprise 
 HENN Industrial Group, fournisseur autrichien de systèmes de raccordement pour applications industrielles.